Dans la série de jeux de rôle Donjons et Dragons, les , parfois orthographiés , sont des créatures semblables à des centaures, avec le corps d'un elfe noir ou  pour la partie supérieure et celui d'une araignée géante pour la partie inférieure. Le mot vient probablement de la contraction de  et de  (« araignée »).

Ils sont généralement créés à partir d'un  maudit par une puissante prêtresse de Lloth.

Voir aussi 
 Inspiration : mythe d’Arachné

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés